Traylor ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Traylor (1856–1949), US-amerikanischer autodidaktischer Zeichner und Maler
 Craig Lamar Traylor (* 1989), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Melvin Alvah Traylor (1878–1934), US-amerikanischer Bankier
 Melvin Alvah Traylor, Jr. (1915–2008), US-amerikanischer Ornithologe
 Ray Traylor (1962–2004), US-amerikanischer Wrestler
 Robert Traylor (1977–2011), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rudy Traylor (1918–1992), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, Arrangeur und Produzent
 Susan Traylor, US-amerikanische Schauspielerin

Den Vornamen Traylor trägt:
 Traylor Howard (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin

Traylor ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Traylor Engineering & Manufacturing Company, ehemaliges US-amerikanisches Konstruktionsbüro und Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch:
 Trailer (Begriffsklärung)